Reichhof ist der Ortsname von

 Reichhof (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Reichhof (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Reichshof (Begriffsklärung)